Caprari (azienda) – azienda italiana
 Gianluca Caprari – calciatore italiano
 Sergio Caprari – pugile italiano